Storz ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Renate Storz-Chakarji (* 1953), deutsche Diplomatin
 Bernd Storz (* 1951), deutscher Schriftsteller

 Claudia Storz (* 1948), Schweizer Schriftstellerin
 Cornelia Storz (* 1965), deutsche Japanologin
 Dieter Storz (* 1958), deutscher Militärhistoriker und Konservator
 Eberhard Storz (* 1941), deutscher Schauspieler, Sänger und Hochschullehrer
 Erich Storz (1927–2016), deutscher Sänger
 Gerhard Storz (1898–1983), deutscher Pädagoge, Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Politiker (CDU)
 Gisela T. Storz (* 1962), US-amerikanische Molekularbiologin
 Guido Storz (1847–1919), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Hans-Peter Storz (* 1960), deutscher Theologe und Politiker
 Harald Storz (* 1957), deutscher Pfarrer und Heimatforscher
 Harry Werner Storz (1904–1982), deutscher Sprinter
 Johannes Storz (1830–1918), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Karl Storz (1911–1996), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Martin Storz (1900–1995), deutscher Landwirt, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Nadja Storz (* 1984), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Oliver Storz (1929–2011), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Sybill Storz (* 1937), deutsche Managerin
 Thiemo Storz (* 1991), deutscher Automobilrennfahrer
 Walter Storz (1906–1974), deutscher Uhrmacher und Fabrikant
 Wilhelm Storz (1897–1985), deutscher Jurist und Autor 
 Wolfgang Storz (* 1954), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Gerhard-Storz-Preis, deutscher Theaterpreis
 Karl Storz Endoskope, deutsches Medizintechnikunternehmen
 Feuerwehrkupplung (auch Storz-Kupplung), Schlauchkupplungen für Feuerwehrschläuche und Armaturen